Mats Andersson eller Anderson kan syfta på:

 Mats Andersson (illustratör) (1938–1986), svensk illustratör som tilldelats Elsa Beskow-plaketten
 Mats Andersson (musiker) (född 1941), klarinettspelman som tilldelats Zornmärket i guld
 Mats Andersson (meteorolog) (född 1950), svensk meteorolog och väderpresentatör på Sveriges Television
 Mats Andersson (skådespelare) (född 1953), svensk skådespelare
 Mats Andersson (finansman) (född 1954), särskild utredare och tidigare vd för Fjärde AP-fonden
 Mats Anderson (justitieråd) (född 1956), justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 Mats Andersson (matematiker) (född 1957), svensk matematiker
 Mats Andersson (ishockeyspelare) (1959–1989), ishockeyspelare i Linköping HC
 Mats Andersson (trumslagare) (född 1964), trummis i Bob hund, senare även i Bergman Rock
 Mats Andersson (fotograf) (född 1966), svensk yrkesfotograf och art director
 Mats Andersson (politiker) (född 1970), socialdemokratisk politiker